Lawrence é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, todos menos o do Dakota do Sul nomeados em homenagem a James Lawrence (1781 – 1813), oficial da Marinha dos Estados Unidos que participou na Quase-guerra, na Guerra de Tripoli e na Guerra de 1812:
Condado de Lawrence (Alabama)
Condado de Lawrence (Arkansas)
Condado de Lawrence (Dakota do Sul)
Condado de Lawrence (Illinois)
Condado de Lawrence (Indiana)
Condado de Lawrence (Kentucky)
Condado de Lawrence (Mississippi)
Condado de Lawrence (Missouri)
Condado de Lawrence (Ohio)
Condado de Lawrence (Pensilvânia)
Condado de Lawrence (Tennessee)

Desambiguações de topônimos